El Cajon steht für:
El Cajon, eine Stadt in Kalifornien
El Cajón, Ort in Catamarca, Argentinien
Cajón, die Kistentrommel, ein Musikinstrument
El-Cajón-Talsperre (Honduras), eine Talsperre in Honduras
El-Cajón-Talsperre (Mexiko), eine Talsperre in Mexiko
El-Cajón-Talsperre (Argentinien), eine Talsperre in Argentinien